Śliwowica – polska komedia obyczajowa z 2013 roku bazująca na wątkach z serialu Pierwsza miłość. Premiera komedii odbyła się na kanale ATM Rozrywka w Boże Narodzenie, 25 grudnia o godzinie 12:00, zaś powtórka nastąpiła jeszcze tego samego dnia o godzinie 19:00 oraz 26 grudnia o godzinie 18:00, a także 28 grudnia o godzinie 16:00.

Fabuła 
Komedia oparta na wątku wesela w serialu Pierwsza miłość. Po raz pierwszy w historii całego Wadlewa mieszkańcy bawili się na podwójnym weselu. Z powodu braku dogodnych terminów Emilka z Bartkiem oraz Wiktoria z Rysiem postanowili zorganizować wspólnie ślub. Jagna nie akceptuje przyszłej małżonki swojego syna. Bez oporów krytykuje jego wybór. Pomiędzy Śmiałkiem, ojcem panny młodej, i Jagną dochodzi do ostrej wymiany zdań. Marian otwarcie broni honoru swojej córki. Mimo to uroczystości ślubne przebiegają bez zakłóceń. Niemałe zamieszanie powstaje jednak, kiedy Jagna upija się i znika z wesela w towarzystwie Wojtka. Bartek i jego ojciec Jacek są zażenowani zachowaniem kobiety. Dochodzi do bójki między panem młodym a Wojtkiem.

Obsada 
 Maria Gładkowska – Jagna Miedzianowska
 Paweł Okoński – Marian Śmiałek
 Jan Monczka – Jacek Miedzianowski
 Piotr Głowacki – Wojciech Jancia
 Agnieszka Wielgosz – Malwina Florek
 Anna Ilczuk – Emilia Śmiałek
 Rafał Kwietniewski – Bartosz Miedzianowski
 Halszka Lehman – Wiktoria Dąbek
 Mirosław Kotowicz – Ryszard Kozubek-Kókółka
 Marek Pyś – Zenon Łazanek
 Lech Dyblik – Roman Kłosek
 Mirosław Kropielnicki – Seweryn Krojewicz
 Aneta Zając – Marysia Radosz
 Łukasz Płoszajski – Artur Kulczycki
 Michał Czernecki – Hubert Schultz
 Małgorzata Sadowska – Aurelia Walicka
 Maciej Tomaszewski – Marek Żukowski
 Tomasz Lulek – Antoni Turczyk
 Grażyna Zielińska – Celina Płaczkowska
 Andrzej Buszewicz – Antoni Radosz
 Maurycy Torbicz – Mirosław Stelmaszewski
 Juliusz Rodziewicz – ksiądz
 Ryszard Klaniecki – urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego
 Jan Kowalski – muzyk
 Wacław Szymański – muzyk
 Zenobiusz Szymański – muzyk

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Polskie filmy z 2013 roku
Polskie filmy komediowe
Polskie filmy obyczajowe